Präzision steht für:

 Präzision, ein Kriterium der Qualität eines Messverfahrens
 Exaktheit oder Genauigkeit im weitesten Sinn
 das Reziproke der Varianz, siehe Präzision (Statistik)

Siehe auch: